Osoby o nazwisku Bergner:
 Christoph Bergner (ur. 1948) – niemiecki polityk 
 Elisabeth Bergner (1897–1986) – austriacka aktorka
 Karl Bergner (1864–?) – niemiecki architekt